Kathmandu (district), een district in Nepal
 Kathmandu (stad), de hoofdstad van Nepal
 Kathmandu-vallei, een vallei in de buurt van Kathmandu
 Koninkrijk Kathmandu, een voormalig koninkrijk in Nepal
 Kathmandou (album), een album van De Elegasten
 Kathmandu (televisieserie), een Israëlische televisieserie uit 2012